

Населені пункти 
 Уманці — село в Горохівському районі Волинської області.

Роди 
 Уманці — козацько-старшинський рід.